Cloarec ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Cloarec (1909–1994), französischer Radrennfahrer
 Yvon Cloarec (* 1960), französischer Bahnradsportler